SKN est un code, qui signifie :
 Saint-Christophe-et-Niévès, selon la liste des codes pays du CIO
 selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), Saint-Christophe-et-Niévès a pour code alpha-3 KNA
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, Saint-Christophe-et-Niévès a pour code SCN
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, Saint-Christophe-et-Niévès a pour code alpha-3 KNA

Code